Andreoli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Arnaldo Andreoli (1893-1952), gymnaste artistique italien ;
 Émile Andreoli (1835-1900), enseignant et écrivain français ;
 Franco Andreoli (1915-2009), joueur et entraîneur de football suisse ;
 Giorgio Andreoli (1465/1470-1555), potier de la Renaissance italienne ;
 
 Pasquale Andreoli (1771-1837), aéronaute italien, un des pionniers de l'aviation ;
 Severino Andreoli (1941-), coureur cycliste italien ;
 Tatiana Andreoli (née en 1999), archère italienne.